Ион:

 Ион ( — идущее) — одноатомная или многоатомная электрически заряженная частица.
 Ион. — краткое обозначение библейской Книги пророка Ионы.
 ИОН — источник опорного напряжения.
 ИОН — Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Имя 
 Ион (имя) — распространённое молдавское, итальянское и румынское имя.
 Ион (мифология) () — мифический родоначальник ионян.
 Ион Хиосский — греческий поэт и историк V века до н.э.
 Ион Суручану — молдавский певец.
 Ийон Тихий () — вымышленный персонаж, астронавт и исследователь, герой многих произведений польского писателя Станислава Лема.
 Великий Карцист Ион () — вымышленный персонаж, родоначальник саркицизма.

Фамилия 
 Ион, Вальтер (1879—1940) — немецкий шахматист.
 Ион, Фредерик (1875—1933) — американский художник и иллюстратор.

См. также 

 Ion
 Йон